Gergő est un prénom hongrois masculin.

Étymologie

Équivalents

Personnalités portant ce prénom

Notes et références

Voir aussi 
 Gergely

Prénom hongrois
Prénom masculin